GPL se poate referi la:
GPL (GNU General Public License), o licență de distribuire liberă a programelor de calculator. Pentru conținutul efectiv al licenței vezi:
  GPL versiunea 2
  GPL versiunea 3
GPL, acronim pentru gaz petrolier lichefiat.

Acronime de trei litere